Hans-Jürgen Dörner (1951), Duitse voetballer
 Iben Dorner (1978), Deense actrice

Zie ook 
 Doerner (doorverwijspagina)